Чемпионат Канады по футболу — многозначный термин, может относиться к следующим статьям:
 MLS (Major League Soccer) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде.
 Первенство Канады по футболу (Canadian Championship) — ежегодный футбольный турнир, в котором определяется представитель Канады в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, разыгрывается с 2008 года.
 Североамериканская футбольная лига (North American Soccer League, NASL) — современная североамериканская футбольная лига второго дивизиона.
 Североамериканская футбольная лига (1968—1984) (North American Soccer League, NASL) — североамериканская футбольная лига, существовавшая с 1968 по 1984 год.